Marc (drank), een Franse alcoholische drank
Marc (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Marc (voornaam), een jongensnaam
marc een vooral in de Champagne gebruikte gewichtseenheid voor druiven; gelijk aan 4000 kilo.

MARC, norm voor automatisering van bibliografieën (MAchine Readable Cataloging)
MARC, Machtigingsregeling Alternatieve Radio Communicatie in Nederland, beter bekend als de 27 MC.

Personen met de achternaam Marc
Franz Marc, een Duitse schilder
Mony Marc, een Belgische zangeres

Zie ook
Marck (doorverwijspagina)
Marcq (doorverwijspagina)
Mark (doorverwijspagina)
Saint-Marc (doorverwijspagina)